Васи́лий Шебу́ев:
 Шебуев, Василий Васильевич (1818—?) — архитектор, академик Императорской Академии художеств, сын В. К. Шебуева.
 Шебуев, Василий Козьмич (1777—1855) — русский живописец, академик, профессор и ректор Императорской Академии художеств.